Ácido orgânico pode significar:

Ácido orgânico - composto orgânico com propriedades ácidas
 Ácido carboxílico - composto químico que contém o grupo funcional carboxila (-COOH)
 Compostos orgânicos que são ácidos - incluem os ácidos carboxílicos, mas também ácidos sulfônicos, etc.

Desambiguação